Matteo Liviero (Castelfranco Veneto, 13. travnja 1993.) talijanski je nogometaš koji trenutačno igra za Juve Stabia, na posudbu iz Juventusa. Igra na poziciji lijevog bočnog, ali može igrati i u veznom redu.

Karijera

Juventus 
Liviero je za Juventus debitirao u sezoni 2010/11, 4. studenoga 2010. protiv Red Bull Salzburga u UEFA Europskoj ligi.

Reprezentativna karijera 
Liviero je nastupao za mlade talijanske reprezentacije.

Poveznice 
 Profile  na stranici talijanskog nogometnog saveza

Talijanski nogometaši
Nogometaši Carpija F.C. 1909
Nogometaši Juventusa F.C.
Nogometaši US Leccea
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati